

Глибока — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Глибока — селище, Нижньотуринський міський округ, Свердловська область
 Глибока — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Глибока — селище міського типу, Чернівецька область, Глибоцький район
 Глибока — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Глибока — село, Львівська область, Самбірський район
 Глибока — вулиця у Львові
 Глибока — річка в межах Саратського і Татарбунарського районів Одеської області, що впадає до лиману Хаджидер
 Глибока — річка в межах Саратського і Татарбунарського районів Одеської області, що впадає до лиману Карачаус

Див. також 
 Глибока Макатиха
 Глибока Балка
 Глибока Долина
 Глибоке